TIE Fighter – gra komputerowa
 Myśliwiec TIE